Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Heineken Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Julian Knowle a Marcelo Melo, jehož členové nestartovali společně. Knowle se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Mela se stal běloruský deblový specialista Max Mirnyj, s nímž prohrál v semifinále s dvojicí Dominic Inglot a Florin Mergea.

Soutěž čtyřhry vyhrála zkušená čtvrtá nasazená dvojice Raven Klaasen a Leander Paes, jejíž členové ve finále zdolali britsko-rumunský pár Dominica Inglota s Florinem Mergeou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  'Raven Klaasen /  Leander Paes (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Auckland Open

ATP World Tour 2015
Tenis na Novém Zélandu v roce 2015